El término Schwarzschild ("escudo negro", en alemán) puede referirse:

 a Karl Schwarzschild, físico y astrónomo alemán;
 a Martin Schwarzschild, astrónomo germano-estadounidense.

También, en honor de Karl Schwarzschild, puede referirse:

 al agujero negro de Schwarzschild, el agujero negro estático;
 a la métrica de Schwarzschild, una solución exacta de las ecuaciones de Einstein del campo gravitatorio;
 al radio de Schwarzschild, la medida del tamaño de un agujero negro de Schwarzschild.